

Steden en gemeentes 
 Roosendaal, een stad in de Nederlandse provincie Noord-Brabant en de hoofdstad van de gelijknamige gemeente
 Roosendaal (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Rozendaal (tot 1933 gespeld als "Rosendaal", of ook wel als "Rosendael"), een plaats en gemeente in de provincie Gelderland
 Rozendal (Zuid-Afrika), dorp in Zuid-Afrika

Streken en gebieden 
 Rozendaal (natuurgebied), een natuurgebied in Maasgouw (Nederland).
 Rozendaalsche veld, een natuurgebied in de gemeente Rozendaal
 Rozendaalse Bos, een bosgebied in de gemeente Rozendaal

Buurten, wijken en straten 
 Roosendaal (Ukkel en Vorst), een buurt in de Belgische gemeenten Ukkel en Vorst (bij Brussel)
 Rosendaal (Amsterdam), een straat in de Nederlandse stad Amsterdam
 Rozendaal (Zuid-Holland), een buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Krimpenerwaard
 Rozendaal (Frankrijk), een wijk in het Franse Duinkerke
 Rozendaal (Leusden), een wijk in de Nederlandse plaats Leusden

Gebouwen, buitenplaats en kastelen 
 Roosendaal (Utrecht), een voormalige buitenplaats bij de Nederlandse stad Utrecht
 Abdij van Rozendaal, een voormalige abdij te Sint-Katelijne-Waver
 Kasteel Rosendael, een kasteel in Rozendaal (Gelderland)
 Rosendaelse huizen, een groep huizen in Wageningen
 't Rozendael, een buitenplaats ten westen van de Overijsselse plaats Heino

Sport 
 Rosendaelsche Golfclub, een golfclub in Arnhem

Personen 
 Frank Gerard Rozendaal (1957 – 2013), een Nederlands zoöloog, vooral ornitholoog. 
 Maarten van Roozendaal (1962 - 2013), een Nederlands zanger, cabaretier en liedjesschrijver
 Frits Rosendaal, een Nederlandse arts-epidemioloog
 Jack Rosendaal, een Nederlandse oud-atleet, tienkamp
 Ton Roosendaal, een software-ontwikkelaar

Zie ook 
 Roosdaal, een gemeente in Vlaams-Brabant

Ruimere zoekacties 
* Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Roosendaal of  met Roosendaal in de titel.
 Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Roosendael of met Roosendael in de titel.
 Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Roozendaal of met Roozendaal in de titel.
 Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Roozendael of met Roozendael in de titel.
 Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Rosendaal of  met Rosendaal in de titel.
 Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Rosendael of met Rosendael in de titel.
 Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Rozendaal of met Rozendaal in de titel.
 Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Rozendael of met Rozendael in de titel.